Worobża () – nazwa toponimów i hydronimu w Rosji

 Worobża – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Worobża – wieś w rejonie sudżańskim obwodu kurskiego
 Worobża – rzeka w obwodzie kurskim, lewy dopływ Sejmu

Strony ujednoznaczniające